Шадымо-Рыскино — село в Инсарском районе Мордовии в составе Сиалеевско-Пятинского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 23 километров по прямой на юго-восток от районного центра города Инсар.

История 
Упоминается с 1869 года, когда оно было отмечено казенным селом из 60 дворов.

Население 

Постоянное население составляло 512 человек (мордва 86 %) в 2002 году, 247 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Инсарского района